Iablanița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Iablanița (Caraș-Severin), Gemeinde im Kreis Caraș-Severin
 Iablanița (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți